Berytos (griechisch , lateinisch Berytus) ist

 der antike Name des heutigen Beirut im Libanon
 ein Titularbistum der katholischen Kirche, siehe Titularerzbistum Berytus